Waldsee (Palts), een gemeente in het Duitse district Rhein-Pfalz-Kreis in Rijnland-Palts
Bad Waldsee, een stad in het Duitse district Ravensburg in Baden-Württemberg
Verbandsgemeinde Waldsee, een Verbandsgemeinde in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts